VG ima više značenja.

 VG (nervni agens)
 .vg